Sião — antiga fortaleza de Jerusalém, com várias conotações religiosas
 Ciano — ou cião; cor

História da Tailândia 
 Tailândia — no passado também conhecido por Sião
 Reino de Sucotai — ou do Sião
 Reino de Aiutaia — ou do Sião
 Reino de Rattanakosin — ou do Sião

Geografia 
 Monte Sião — monte em Jerusalém
 Golfo da Tailândia — ou do Sião
 Monte Sião (Minas Gerais) — município brasileiro do estado de Minas Gerais
 Sião (Suíça) — comuna em Valais

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história